Dirección General de Normas, organisme de normalització de Mèxic
 Dinitrat de dietilenglicol (del seu nom en anglès Diethylene Glycol diNitrate), compost químic utilitzat com a propel·lent en la pólvora sense fum
 DGN (format) (de l'acrònim en anglès de DesiGN), format de fitxer d'imatges usat en disseny assistit per ordinador